Звегинцево — посёлок в Воронежской области. Входит в Борисоглебский городской округ.

География 
Имеется железнодорожная станция Звегинцево.

Население

Примечания 

Населённые пункты Борисоглебского городского округа